КПРФ — аббревиатура. Возможные значения:
 «Коммунистическая партия Российской Федерации» — российская политическая партия.
 «Коммунистическая партия Российской Федерации» — фракция в Государственной думе России.
 КПРФ — мини-футбольный клуб из Москвы.